Kajyngdy (Kaindy) – jezioro południowo-wschodnim Kazachstanie
 Kajyngdy – rzeka południowo-wschodnim Kazachstanie
 Kajyngdy – miasto w Kirgistanie, w obwodzie czujskim, siedziba administracyjny rejonu Panfiłow
 Kajyngdy – pasmo górskie w Kirgistanie
 Kajyngdy – lodowiec w Kirgistanie
 Kajyngdy – rezerwat (zakaznik) w Kirgistanie